Ламас может означать:

Топоним 
  — река в Турции.
  (также Ламмас) — деревня в районе Бродленд графства Норфолк (Англия).
  — город в регионе Сан-Мартин, Перу.

Фамилия 
 Ламас, Лоренцо (род. 1958) — американский актёр.
 Ламас, Педро — уругвайский шахматист.
 Ламас, Рикардо (род. 1982) — американский боец ММА.
 Ламас, Хосе Анхель (1775—1814) — венесуэльский композитор.
 Ламас, Шэйн (род. 1985) — американская актриса.
 Домингес Ламас, Хуан (род. 1990) — испанский футболист.
 Сааведра Ламас, Карлос (1878—1959) — аргентинский учёный-правовед и политик.

См. также